Кулой — топоним.

Реки 
 Кулой — река в Вологодской и Архангельской области, приток реки Вага.
 Кулой — река в Архангельской области, впадает в Белое море.
 Кулой — река в Якутии, впадает в губу Буор-Хая моря Лаптевых.

Населённые пункты 
 Кулой — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Кулой — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Кулой — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чечни.

См. также 
 Кулой — Пинега — канал в Архангельской области.
 Кулойлаг — Кулойский исправительно-трудовой лагерь НКВД (1937—1960) в Архангельской области.

Примечания